Duplex kan syfta på:

 Duplex (kommunikation) – att kommunikationen kan ske i två (duo) riktningar
 Duplex – en tryckteknik där halvtoner tas fram med hjälp av två färger av bläck, se duotone
 Duplex (vaccin) – ett vaccin
 Duplex (film) – en film med bland andra Ben Stiller
 The Duplex – originaltiteln på den tecknade serien Affe & Egon

Se även 
 Duplex Lake – flera
 Homo duplex – ett begrepp introducerat av samhällsvetaren Émile Durkheim, för att beskriva människans dubbelnatur
 Lista över latinska räkneord
 Romerska siffror
 Grekiska räkneord

Tvåtal